Ringo Starr and Friends () — концертный альбом Ринго Старра, выпущенный 15 августа 2006 лейблом Disky Records после его успешного тура 2005—2006 годов.

В альбом вошли записи выступлений Ринго Старра и его группы All-Starr Band во время их тура 2001 года. (Записи с одного из концертов того же тура вошли в выпущенный в 2002 альбом King Biscuit Flower Hour Presents Ringo & His New All-Starr Band.) Друзья Ринго, выступавшие вместе с ним на этих концертах, — это Иэн Хантер (из Mott the Hoople), Ховард Джонс, Роджер Ходжсон (из Supertramp), Sheila E. (бывшая участница аккомпанирующей группы певца Принса), Грег Лейк (из Emerson, Lake & Palmer) и Mark Rivera.

Список композиций

Участники записи 
 Ринго Старр — вокал, барабаны.
 Роджер Ходжсон — вокал, гитара, клавишные.
 Иэн Хантер — вокал, гитара.
 Грег Лейк — вокал, бас-гитара.
 Ховард Джонс — вокал, клавишные.
 Sheila E. — вокал, барабаны, перкуссия.
 Mark Rivera — саксофон.

Ссылки 
 Ringo Starr and Friends — Ringo Starr на AllMusic
 Ringo Starr and Friends by Disky Records, Ringo Starr | BARNES & NOBLE
 Amazon.com: Ringo Starr and Friends: Ringo Starr, His All-Starr Band

Концертные альбомы 2006 года
Концертные альбомы Ринго Старра
Альбомы, спродюсированные Ринго Старром
Альбомы, спродюсированные Марком Хадсоном
Концертные альбомы Disky Records
Альбомы на английском языке